Barbara Brown peut nommer :
Barbara Brown (1901-1975), actrice américaine ;
Misstress Barbara (1975-), DJ et chanteuse canadienne, également connue comme Barbara Brown.